Le championnat d'Allemagne masculin de handball 2014-2015 est la soixante sixième édition de cette compétition.

Le championnat de Division 1 masculin de handball est le plus haut niveau du championnat d'Allemagne de ce sport. Exceptionnellement, dix-neuf clubs participent à la compétition à la suite du repêchage du HSV Hambourg, initialement rétrogradé à la suite de difficultés financières. 

À l'issue de la saison, le THW Kiel remporte son vingtième titre de Champion d'Allemagne. Il obtient à cette occasion sa qualification pour la Ligue des champions en compagnie du Rhein-Neckar Löwen, vice-champion. L'EHF a accepté la demande de participation de SG Flensburg-Handewitt,  et vainqueur de la Coupe d'Allemagne qui est ainsi le troisième club allemand en lice pour la Ligue des champions 2015-2016. Quant au SC Magdebourg, au Frisch Auf Göppingen et au Füchse Berlin, respectivement ,  et vainqueur de la Coupe de l'EHF masculine 2014-2015, ils se qualifient pour la coupe de l'EHF. Enfin, quatre clubs sont relégués en 2.Bundesliga : GWD Minden (), TSG Friesenheim (), HC Erlangen (), SG BBM Bietigheim ().

Participants 
La relégation administrative du HSV Hambourg ayant finalement été annulée tardivement, le repêchage du HBW Balingen-Weilstetten n'est pas remis en cause. Ainsi, seuls deux clubs sont finalement relégués tandis que trois clubs montent de D2, si bien que la Bundesliga 2014-2015 s'est jouée à 19 clubs.

Localisation

Compétition

Classement final 

|

Remarque

|}

Résultats

Évolution du classement 

Leader du classement

Champion d'Allemagne 2014-2015 

L'effectif du THW Kiel, champion d'Allemagne masculin de handball 2014-2015, est :

Statistiques et récompenses

Meilleurs joueurs 
Andy Schmid, le joueur suisse des Rhein-Neckar Löwen, est élu par les 19 entraineurs des clubs meilleur joueur de la saison pour la deuxième année consécutive.

Meilleurs buteurs

Notes et références 

2014-2015
Handball M1
Allemagne M1